

Medaglie

Teste di serie

  Robeisy Ramírez Carrazana (Quarti)
  Michael Conlan (Quarti)
  Robenílson Vieira de Jesus (Ottavi)
  Shiva Thapa (Quarti)
  Nyambayaryn Tögstsogt (Sedicesimi)

  Mykola Bucenko (Semifinali)
  Veaceslav Gojan (Ottavi)
  Qayrat Eralïev (Semifinali)
  Omurbek Malabekov (Ottavi)
  Vladimir Nikitin (Finale)

Tabellone

Collegamenti esterni

 2013